Гран-при Австралии 1996 года — первый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1996 года. Прошёл на трассе в Альберт-парк, Мельбурн, Австралия. Соревнования состоялись 10 марта 1996 года. Соревнования в Мельбурне проводились впервые.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Жак Вильнёв 1:33,421
 Поул-позиция: Жак Вильнёв 1:32,371
 Производился повторный старт гонки из-за аварии на первом круге. Дэвид Култхард и Мартин Брандл стартовали из боксов, а Джонни Херберт повторно стартовать не смог.
 Первая гонка для: Джанкарло Физикелла, Рикардо Россетт, Жак Вильнёв.
 Первая поул-позиция: Жак Вильнёв.
 Мартин Брандл, вылетев с трассы на полном ходу, остановился в песочной ловушке и разбил машину, что привело к рестарту гонки. Брандл не получил повреждений и смог продолжить гонку, однако вылетел на первом же кругу из-за столкновения с Педру Динисом.
 Жак Вильнёв провёл отличную гонку и имел шансы одержать победу в своей первой гонке Формулы 1, однако из-за утечки масла был вынужден уступить лидерство своему напарнику по команде Деймону Хиллу.
 На подиуме для Ирвайна, занявшего третье место, был вывешен флаг Ирландии (согласно гоночной лицензии), а в телевизионных титрах был показан британский.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Австралии